

Toponymie

Cáceres, une municipalité de l'État du Mato Grosso.

Cáceres, une municipalité du département d'Antioquia.

Cáceres, capitale de la province de Cáceres.

Altamira de Cáceres : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas ;
 Altamira de Cáceres : capitale de la paroisse civile d'Altamira de Cáceres, dans la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas.

Personnalités

 Andrés Avelino Cáceres, président du Pérou de 1886 à 1890 et de 1894 à 1895 ;
 Benigno Cacérès (1916-1991), militant, historien et autodidacte français ;
 Berta Cáceres (1973-2016), militante écologiste hondurienne ;
 Delfín Benítez Cáceres (1910-2004), footballeur paraguayen ;
 Esther de Cáceres (1903-1971), femme de lettres uruguayenne ;
 Eusebio Cáceres (1991-), athlète espagnol ;
 Fernando Cáceres (1969-), footballeur argentin ;
 José Martín Cáceres (1987-), footballeur uruguayen ;
 Juan Carlos Cáceres (1936-2015), musicien argentin ;
 Julio César Cáceres (1979-), footballeur paraguayen ;
 Oscar Cáceres (1928-2021), guitariste classique et professeur de musique uruguayen ;
 Raphaël Caceres (1987-), footballeur français ;
 Sebastián Cáceres (1999-), footballeur uruguayen ;
 Víctor Cáceres (1985- ), footballeur paraguayen.

Voir aussi